Le tournoi de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute à Kuala Lumpur du  au .

Elina Svitolina remporte le simple dames. En finale, elle bat Eugenie Bouchard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Varatchaya Wongteanchai et Yang Zhaoxuan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Malaisie
Sport en Malaisie en 2016
Tennis en février 2016
Tennis en mars 2016